Contea di Fannin o Fannin County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Fannin (Georgia)
 Contea di Fannin (Texas)